Robin Hood může být:

 Robin Hood – archetyp anglického lidového hrdiny

audiovizuální díla
 Robin Hood - král trhanů (The Adventures of Robin Hood)  – americký film z roku 1938, v hlavní roli Errol Flynn
 Robin Hood (film, 1973) (Robin Hood) – americký animovaný film z roku 1973
 Robin Hood: Král zbojníků (Robin Hood: Prince of Thieves) – americký film z roku 1991, v hlavní roli Kevin Costner
 Robin Hood (film, 1991) (Robin Hood) – britský film z roku 1991, v hlavní roli s Patrickem Berginem
 Bláznivý příběh Robina Hooda (Robin Hood - Men In Tights) – americký komediální film z roku 1993, v hlavní roli Cary Elwes
 Robin Hood (seriál, 1984) (Robin of Sherwood, 1984–1986) – britský televizní z roku 1986, režie Robert Young, Alex Kirby, Ian Sharp
 Robin Hood (seriál, 2006) (Robin Hood, 2006–2008) – britský televizní seriál, režie Graeme Harper, Richard Standeven, John McKay
 Robin Hood (film, 2010) (angl. Robin Hood) – americký film Ridleyho Scotta z roku 2010, v hlavní roli s Russellem Crowem
 Robin Hood – Cesta ke slávě (2010) – reality show TV Prima předcházející muzikálu Robin Hood

hudební díla
 Robin Hood (muzikál) – český muzikál z roku 2010, autoři Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup

literární díla
 Robin Hood (Alexandre Dumas) – román Alexandra Dumase

počítačové hry
 Robin Hood: Legenda Sherwoodu – strategická počítačová hra z roku 2002
 Super Robin Hood – plošinová počítačová hra z roku 1985

Související články 
 Robin a Mariana – americký film z roku 1976 režiséra Richarda Lestera
 Ivanhoe – román Waltera Scotta